A165 steht für:
 A165 (England), Straße in England
 A165 (Russland), Fernstraße föderaler Bedeutung in Russland

Abkürzung